Vollbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Vollbrecht (geb. Inga Vollbrecht; * 1987), deutscher Volleyballspieler
 Bernd Vollbrecht (* 1953), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Hans Vollbrecht (1860–1946), deutscher Generalarzt 

 Lucy Vollbrecht-Büschlepp (1917–1995), deutsche Künstlerin
 Marie-Luise Vollbrecht, deutsche Biologin und Polit-Aktivistin
 Ralf Vollbrecht (* 1956), deutscher Erziehungswissenschaftler, Medienpädagoge und Hochschullehrer
 Regina Vollbrecht (* 1976), deutsche Langstreckenläuferin und Goalballspielerin
 Timo Vollbrecht (* 1985), deutscher Jazzsaxophonist, Komponist und Bandleader

Siehe auch:
 Lars Volbrecht (* 1979), deutscher Koch
 Helmut Vollprecht (* 1941), deutscher Rennrodler